Агрипин се може односити на:
 
 Агрипин Александријски

Види још 
 Агрипа, вишезначна одредница
 Агрипина, вишезначна одредница